Heinrichsdorf – frazione della città tedesca di Rheinsberg
 Heinrichsdorf – frazione della città tedesca di Wittstock/Dosse
 Heinrichsdorf (oggi Płośnica) – comune polacco
 Heinrichsdorf (oggi Kolárovice) – comune slovacco